Miejscowości w USA:
 Rensselaer Polytechnic Institute – to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych świata.
 Rensselaer – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper
 Rensselaer – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Ralls
 Rensselaer – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rensselaer (ang. Rensselaer County) – w stanie Nowy Jork